Sloth steht für:
 Sloth (Band), eine ehemalige englische Doom-Metal-Band

Sloth ist der Familienname folgender Personen:
 André Sloth (* 1944), französischer Ruderer
 Casper Sloth (* 1992), dänischer Fußballspieler
 Jørn Sloth (* 1944), dänischer Schachspieler